Обет Людовика XIII — обет, данный французским королём Людовиком XIII.

  — королевское посвящение Франции Мадонне в благодарность за беременность Анны Австрийской после 23-х лет бездетного брака.
 «Обет Людовика XIII» (1824) — картина французского художника Энгра, хранится в соборе Нотр-Дам () города Монтобана.